Dafne – w mitologii greckiej nimfa, ukochana Apollina
 Dafne – starożytne miasto koło Antiochii Syryjskiej
 Dafne – starożytne miasto w Egipcie
 Dafne – jeden z pałaców cesarzy bizantyjskich
 Dafne – opera Jacopo Periego (1598)
 Dafne – opera Marco da Gagliano (1608)
 Dafne – XVII-wieczna opera niemiecka Heinricha Schütza
 Dafne – opera Richarda Straussa (1937)

Zobacz też 

 Dafne Schippers – holenderska lekkoatletka
 Apollo i Dafne – obraz autorstwa Nicolasa Poussina
 Apollo i Dafne – rzeźba autorstwa Giovanniego Lorenza Berniniego
 dostojka dafne – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych
 kompleks Dafne – podświadoma niechęć kobiety do mężczyzny
 Daphne – strona ujednoznaczniająca